С 22 января по 1 февраля 2009 года в Гондурасе состоялся 10-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. Первоначально турнир должен был состояться в Панаме, однако та не смогла обеспечить ко времени турнира стадион, удовлетворяющий требованиям. Как и в предыдущем розыгрыше отборочный турнир не проводился, все 7 сборных участвовали в финальной части турнира. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2009.

Стадион

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Матч за 5 место

Полуфиналы 

† Игра была окончена после 60 минут, когда у Сальвадора на поле осталось только 6 игроков. Два игрока Сальвадора (Alexander Escobar и Eliseo Quintanilla) получили красные карточки в первом тайме, а Deris Ariel Umanzor Guevara, Rodolfo Zelaya, и вратарь Juan José Gómez были травмированы и покинули поле после того, как Сальвадор исчерпал три замены., ,

Матч за 3 место

Финал 

, , ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2009.

Лучшие бомбардиры 

3 мяча
  Andy Furtado

2 мяча
  Alfredo Pacheco
  Samuel Wilson
  Walter Martínez

Ссылки 
 2009 CONCACAF Gold Cup на CONCACAF.com

2009
2009 год в Гондурасе
2009 год в футболе
Январь 2009 года
Февраль 2009 года